Акозек — название населённых пунктов в Казахстане:

 Акозек — разъезд в Аксуском районе Алматинской области.
 Акозек — село в подчинении городской администрации Капшагай Алматинской области.